Евангелие от Матфея может означать:

 Евангелие от Матфея — первая книга Нового Завета и первое из четырёх канонических евангелий.
 Евангелие от Матфея — фильм Пьера Паоло Пазолини 1964 года, по мотивам Евангелия от Матфея.